

Іваново — село, Благоєвградська область
 Іваново — село, Русенська область
 Іваново — село, Смолянська область
 Іваново — село, Хасковська область
 Іваново — село, Шуменська область, община Вирбиця

Іваново — місто, обласний центр
 Іваново — село, Армізонський район, Тюменська область
 Іваново — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Іваново — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Іваново — село, Цівільський район, Чувашія
 Іваново — присілок, Янтіковський район, Чувашія

Див. також 
 Іванове (значення)
 Мале Іваново